Галина Виноградова:
 Виноградова, Галина Владимировна (род. 1979) — российская ориентировщица.
 Виноградова, Галина Михайловна (род. 1932) — советская легкоатлетка.